War — jogo de tabuleiro

Música
War (banda)
War (álbum) — álbum do grupo irlandês U2
"War" (canção de Bob Marley)
"The War" (canção), da banda Angels and Airwaves
The War (álbum), do grupo EXO

Outros usos
 The War (filme), com Elijah Wood e Kevin Costner
 WAR (formato de arquivo) — formato de arquivo usado para empacotar aplicações Java

Desambiguações de siglas
Desambiguações de música
Desambiguações de cinema